

Арлеть — річка в Удмуртії, ліва притока Кільмезю
 Арлеть — присілок, Ігринський район, Удмуртія
 Арлеть — до 2005 року назва села Магістральний, Ігринський район, Удмуртія